О’До́ннелл, или О’До́ннел, (;  или амер. англ. ; от  — потомок властелина мира) — фамилия. Известные носители:
 О’Доннелл, Гильермо (1936—2011) — аргентинский политолог.
 О’Доннелл, Джеймс (1774—1830) — ирландский архитектор, работавший в США и Канаде.
 О’Доннелл, Дэмиен (род. 1967) — ирландский режиссёр и сценарист.
 О’Доннелл, Крис (род. 1970) — американский актёр.
 О’Доннелл, Кэти (1923—1970) — американская актриса.
 О’Доннелл, Леопольдо (1809—1867) — испанский генерал и государственный деятель.
 О’Доннелл, Нора (род. 1974) — американская журналистка и телеведущая.
 О’Доннелл, Патрик Джозеф (1856—1927) — ирландский кардинал.
 О’Доннелл, Питер (1920—2010) — английский писатель, сценарист.
 О’Доннелл, Рози (род. 1962) — американская телеведущая, продюсер, актриса.
 
 О’Доннелл, Фил (1972—2007) — шотландский футболист.
 О’Доннелл, Энрике Хосе (1769—1834) — испанский генерал.
 О’Доннелл, Эрин (род. 1971) — американская певица.

См. также 
 
  — династия королей Тирконнелла, Ирландия

Примечания